Heugreifer bezeichnet:

 den Greifer eines Heuaufzugs
 den Greifer eines Heukranes
 den Greifer eines Heubaggers
 den kompletten Heuaufzug oder Heukran